Ranten heißen folgende geographische Objekte:
 Ranten, Gemeinde im Bezirk Murau, Steiermark
 Ranten (Wüstung), Wüstung bei Calvörde, Kreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Ranty, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1945 Ranten, Kreis Lötzen, Ostpreußen) 
 Rantenbach (Mur), linker Zufluss der Mur in Murau, Bezirk Murau, Steiermark